Байфилд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Байфилд, Брюс (род. 1958) — канадский журналист, который специализируется на теме свободного и открытого программного обеспечения.
 Байфилд, Линк (1951—2015) — канадский журналист, писатель и политик консервативного направления.
 Байфилд, Куинтон (род. 2001) — канадский хоккеист, центральная нападающий.